Цвєтко́в — російське прізвище.

Жінки 
 Цвєткова Валентина Петрівна — українська художниця, народний художник України
 Цвєткова Вікторія Сергіївна (*1939) — український астроном, лауреат Державної премії УССР

Чоловіки 
 Цвєтков Віктор Васильович — український радянський партійний діяч
 Цвєтков Всеволод Іванович — заслужений артист УРСР
 Цвєтков Гліб Миколайович — український політолог радянських часів, нагороджний Срібною медаллю ЮНЕСКО,
 Цвєтков Ігор Іванович — російський дипломат, віце-консул Генерального консульства Російської Федерації в Одесі
 Цвєтков Ігор Аркадійович — російський композитор
 Цвєтков Максим Олександрович (1974) — білоруський хокеїст
 Цвєтков Максим Сергійович — російський біатлоніст.
 Цвєтков Михайло Вікторович (1952) — український скульптор.
 Цвєтков Олександр Глібович — український дипломат
 Цвєтков Олексій Сергійович (1981) — російський хокеїст
 Цвєтков Олексій Петрович (1947) — російський поет та прозаїк
 Цвітков В'ячеслав Олександрович (* 1985) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Російські прізвища